У́зел — нечто связанное, переплетение верёвки на самой себе или концов двух верёвок между собой,  Свойства узлов при различных условиях могут изменяться. Главное свойство узла — функциональность, то есть предназначение. Один и тот же узел, завязанный по-разному, отличается. Различные способ завязывания одного и того же узла или применение одного и того же узла в разных областях деятельности человека образуют другой узел. Один и тот же узел, завязанный на разных материалах, отличается. Согласно «Книге узлов Эшли» английское слово  («узел») имеет 3 значения и подразделяют на 4 класса узлов:

…Слово «узел» имеет, в общем, 3 значения. В самом широком смысле применяют ко всему, завязываемому верёвкой, кроме случайно образовавшихся, например, колышек, или предназначенных на хранение верёвки бухт. Во втором смысле в термин «узел» не включают соединяющие узлы, штыки, сплесни. А в третьем, самом узком смысле термин «узел» применяют только к утолщению, завязанному на верёвке, чтобы предотвратить выхлёстывание троса (или только на тонких тросах — распад троса на пряди). В морском деле все узлы подразделяют на 4 класса: штыки, соединяющие узлы, утолщающие трос узлы, сплесни.

Этимология 
Согласно «Этимологическому словарю русского языка Макса Фасмера» слово «у́зел» возможно восходит к праславянскому слову *vǫzlъ и происходит из глагола *vęzati («вяза́ть»). Также однокоренными являются слова: «узы», «союз», «вязать», «связь», «вяз», «связка», «вязка», «вязанка».

Классификация 

1. Согласно книге узлов Эшли узлы во всех сферах человеческой деятельности, в общем, можно классифицировать на 4 класса:
 Штыки () — временно прикрепляют трос к объекту
 Соединяющие тросы узлы () — временно соединяют вместе концы двух коротких тросов в один длинный
 Утолщающие трос (сто́порные) узлы () — утолщения на тросе, петли, кнопы, декоративные узлы
 Сплесни () — постоянное соединение (сплесень) способом сращивания переплетением двух коротких тросов вместе в один длинный и постоянная петля (огон) на конце троса

2. Согласно книге А. Лебедихина «Основы альпинизма и скалолазания» в альпинизме узлы делят на 3 группы:
 Узлы для привязывания (или закрепления) (восьмёрка, булинь, двойной булинь, узел проводника)
 Узлы для связывания (грейпвайн, прямой, ткацкий, встречный, встречная восьмёрка)
 Вспомогательные узлы (узел UIAA, схватывающий, стремя, маркировочный, Бахмана, Гарда, рифовый (штыковой))

3. Согласно книге Захарова П. П. и Степенко Т. В. «Школа альпинизма. Начальная подготовка» в альпинизме узлы делят на 3 группы:
 Узлы для обвязки (булинь, узел проводника, восьмёрка)
 Узлы для связывания верёвок и лент (прямой, встречный, брам-шкотовый, грейпвайн)
 Вспомогательные узлы (схватывающий, Бахмана, карабинный, стремя, узел УИАА, Гарда, рифовый (штыковой))

4. Согласно книге А. Шамова «Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике» в горном туризме узлы подразделяют на 3 класса:
 Основные узлы — незатягивающиеся петли на конце или середине альпинистской верёвки для самостраховки (восьмёрка)
 Вспомогательные — затягивающиеся узлы для утолщения верёвки (двойной простой узел в качестве контрольного узла, предотвращающего развязывание основного узла)
 Специальные — тормозящие узлы для спуска или страховки (узел UIAA)

5. Согласно книге Грэма Маклахлена «Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих» узлы подразделяют на 4 класса:
 Крепёжный узел (выбленочный)
 Соединительный узел (шкотовый)
 Стопорный узел (восьмёрка)
 Узел с петлёй (беседочный, скользящий)

6. Согласно книге Демуса Валерия Анатольевича «Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые» узлы подразделяют на 2 класса:
 Узлы, использующиеся в производстве, спорте, транспорте
 Морские
 Альпинистские, туристические, спелеологические
 Рыболовные, охотничьи
 Узлы для привязывания предметов
 Узлы для соединения верёвок
 Узлы, утолщающие верёвки
 Узлы-петли
 Быстроразвязывающиеся узлы
 Специальные узлы, выполняющие в каждой группе свои, присущие только им задачи
 Узлы, выполняющие декоративные и религиозные функции
 Мода
 Дизайн

7. Согласно книге Е. П. Леонтьева «Школа яхтенного рулевого» морские узлы делят на 3 группы:
 Узлы для связывания двух концов между собой (прямой, рифовый, шкотовый, брам-шкотовый, плоский)
 Узлы, применяемые при швартовке и буксировке (штык, штык с двумя шлагами, рыбацкий штык, рыбацкий огон, буксирный, шлюпочный)
 Узлы специального назначения (беседочный, двойной беседочный, удавка, удавка со шлагом, выбленочный, задвижной штык, буйрепный, восьмёрка, стопорный, гачный, двойной гачный)

8. Согласно книге В. В. Ткаченко и С. И. Стовбуна «Узлы и сети» рыболовные узлы можно разделить на 3 группы:
 Узлы, формирующие петлю
 Узлы для привязывания крючков
 Узлы для соединения лесок

9. Согласно книге Джефри Будворта «Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов» узлы можно разделить на 3 группы:
 Простые узлы — все узлы, кроме соединяющих и крепёжных
 Соединяющие узлы — для связывания вместе двух верёвок
 Крепёжные узлы — для закрепления верёвки к предмету

По назначению 
 Утолстить верёвку (простой)
 Привязать верёвку к предмету (выбленочный)
 Обвязать предмет для подъёма руками или с помощью грузоподъёмного механизма (бочечный)
 Связать 2 верёвки вместе или концы одной верёвки
 Одинакового диаметра и материала (грейпвайн)
 Разного диаметра и материала (брам-шкотовый)
 Вывести часть верёвки из действия (австрийский проводник)
 Сделать петлю на верёвке
 Затягивающуюся петлю (бегущий булинь)
 Незатягивающуюся петлю (булинь)

Выделяют декоративное назначение узлов. Существует отдельная классификация галстучных узлов.

Узлы классифицируют по применению; один и тот же узел, но завязанный по-разному или на разных материалах или для разных целей, отличают друг от друга, например:
 Используя узел, завязанный по-разному на разных материалах для разных целей, образовывают разные узлы (ткацкий, шкотовый)
 Используя узел, образовывают разные узлы (двойной простой, кровавый)
 Используя узел, образовывают разные узлы (булинь, шкотовый, бекетовый)

По разъёмности 
 Быстроразвязывающиеся (рифовый)
 Дистанционно развязывающиеся — один конец верёвки выдерживает немалую нагрузку, но если потянуть за другой, то узел развяжется (ведёрный)
 Легкоразвязывающиеся (булинь)
 Трудноразвязывающиеся (констриктор)

По надёжности 
Некоторые узлы склонны к саморазвязыванию, либо портят верёвку. Во времена парусного флота считали, что простой узел снижает надёжность верёвки в 2 раза; прямой узел — достаточно надёжен только при увязывании поклажи, а для связывания двух верёвок ни моряки, ни альпинисты его не используют, а похожий на него и часто завязываемый неумелыми людьми бабий узел очень легко скользит и развязывается. И прямой и бабий узлы унесли не одну человеческую жизнь.

По использованию компонентов верёвки 
 Использующие верёвку целиком
 Требующие расплетания верёвки на пряди (сплесни). Такие узлы — сложнее, но прочнее и компактнее обычных узлов

Элемент узлов 

 Коренной (грузовой) конец — конец троса, закреплённый неподвижно или не используемый при вязке узла. Противоположен ходовому концу
 Ходовой (рабочий) конец — незакреплённый свободный конец троса, которым начинают движение при вязке узла
 Пе́тля́ — изогнутый трос
 Открытая петля — изгиб верёвки, у которой концы — свободны
 Закрытая петля — изгиб верёвки, концы которой соединены вместе, но не перекрещены
 Колы́шка/калышка — изгиб верёвки, концы которой соединены вместе и перекрещены
 Полуузел — одинарный перехлёст двух (разных концов одного и того же троса или двух концов разных) тросов
 Обнос — обхват тросом какого-либо предмета (бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака), сделанный таким образом, что оба конца троса не перекрещиваются
 Шлаг — полный оборот (360 градусов) каната вокруг какого-либо предмета (бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака), сделанный так, что после этого конец троса направлен в противоположную сторону
 Полуштык — обнос тросом какого-либо предмета (бревна, столба, другого троса, кольца, рыма, скобы, гака) с последующим перекрещиванием тросом своего конца под прямым углом, без его пропускания в образовавшуюся закрытую петлю (не путать с названием узла «полуштык»)

Метод правильного завязывания узла 
 Правильный внешний вид узла (узел должен соответствовать установленному рисунку)
 Завязывание узла без перехлёстов (позволяет легче развязать узел после нагрузки)
 Длина свободных концов, выходящих из узла, должна соответствовать не менее 10 диаметрам верёвки (если диаметр верёвки 10 мм, длина конца — 100 мм)
 Затягивание узла (после завязывания концы, выходящие из узла, нагружают, затягивая узел. Для страховочных узлов нагружение осуществляют весом тела. Амортизирующие узлы оставляют в полузатянутом состоянии и не затягивают перед использованием, так как вяжут на середине верёвки)

Литература

На русском языке 
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Ф. Г. Алексеевский, Такелажные работы, Издательство «Министерство речного флота СССР», Москва, 1948, Издание пятое
 Марквардт К. Х., Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века: Пер. с нем. — Л.: Судостроение, 1991. 288 с., ил. Перевод изд.: Bemastung und Takelung von Schiffen des.18 Jahrhunderts / K. H. Marquardt (Росток, 1986) 
 Е. П. Леонтьев, Школа яхтенного рулевого, Издание 2-е переработанное и дополненное. Москва. «Физкультура и спорт». 1974
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров 
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Я. Тятте, Горный туризм: снаряжение, техника, тактика. Таллин, Ээсти раамат, 1980. — 328 с.
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. 
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. 
 Слепцов И. В., Черников Р. А. Узлы в хирургии. — СПб.: Салит-Медкнига, 2000. — 176 с. ISBN 5-901306-01-5
 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Грэм Маклахлен, Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих; — Москва, Эксмо, 2021. — 160 с.: ил. — (Подарочные издания. Досуг.) 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

На иностранных языках 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 R.S. Lee. All The Knots You Need. Algrove Publishing. ISBN 0-921335-47-4
 Raoul Graumont. Handbook of Knots. Cornell Maritime Press/Tidewater Publishers. ISBN 0-87033-030-6
 Cyrus L. Day. Knots & Splices. International Marine/McGraw-Hill Companies. ISBN 0-87742-252-4
 Geoffrey Budworth (1999). The Ultimate Encyclopedia of Knots & Ropework. Annes Publishing Limited. ISBN 1-55267-986-1
 John Cassidy (1985). The Klutz Book of Knots. Klutz Press, Palo Alto, California. ISBN 0-932592-10-4
 Des Pawson (2001). Pocket Guide to Knots & Splices. Produced for Propsero Books by RPC Publishing Ltd., London. ISBN 1-55267-218-2
 Brion Toss. The Complete Rigger’s Apprentice. International Marine/McGraw-Hill Companies. ISBN 0-07-064840-9
 Allen Padgett and Bruce Smith. On Rope. National Speleological Society. ISBN 0-9615093-2-5

Примечания

Ссылки 

 Вязание рыбацких узлов
 Узлы, которые надо уметь вязать
 Представления об узле в народной культуре: символ, магия
 Анимация завязывания некоторых узлов
 Animated knots (GIF format)
 Common knots